Kleinwald bezeichnet:
 Kleinwald, österreichische Bezeichnung für Betriebe bis zu 200 Hektar Katasterwaldfläche
 Kleinwald, Bezeichnung für einen Tiny Forest
 Hofgut Kleinwald, geschütztes Kulturdenkmal bei Basel, Schweiz 
Siehe auch:
 Klein Walden